

Animali 
 Pernice – uccello galliforme della famiglia Phasianidae

Araldica 
 Pernice – emblema di astuzia

Persone 
 Anna Pernice – ex cestista italiana
 Gino Pernice – attore italiano
 Giuseppe Pernice – ingegnere e politico italiano